Riesbach ist ein geographischer Name:

 Riesbach, Stadtkreis von Zürich, Bezirk Zürich, Kanton Zürich
 Riesbach (Bückeberg), linker Zufluss der Rodenberger Aue im Landkreis Schaumburg, Niedersachsen
 Riesbach (Klafferbach), rechter Zufluss des Klafferbachs im Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Riesbach oder eher Rißbach (Rothbach), rechter Oberlauf des Rothbachs (zum Schwarzen Regen) bis Bodenmais, Landkreis Regen, Bayern

Siehe auch:
 Reisbach
 Riesgraben
 Rißbach